Cromartie Sutherland-Leveson-Gower, IV duca di Sutherland – pari e politico britannico
 George Sutherland-Leveson-Gower, II duca di Sutherland – nobile e politico inglese
 George Sutherland-Leveson-Gower, III duca di Sutherland – politico inglese
 George Sutherland-Leveson-Gower, V duca di Sutherland – politico inglese
 Elizabeth Sutherland Leveson-Gower – nobildonna scozzese